Pfenningbach steht für:
 Pfenningbach (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Pfenningbach (Gemeinde St. Veit), Katastralgemeinde von St. Veit an der Gölsen, Niederösterreich